José Francisco da Terra Brum, 1.º barão de Alagoa, que nasceu a 10 de Março de 1776 e morreu a 22 de Janeiro de 1842, filho de Francisco Inácio Brum Terra e de sua mulher, D. Joaquina Clara de Noronha, filha de João Inácio Homem da Costa Noronha e D. Clara Mariana Xavier de Noronha Côrte-Real.

José Francisco da Terra Brum era natural do Faial, grande proprietário e um dos morgados mais importantes tendo sido tenente-coronel de milícias, capitão-mor do Faial (patente de 14 de Março de 1818), fidalgo cavaleiro da Casa Real (30 de Abril de 1794), membro do Conselho de Sua Majestade Fidelíssima (carta de Janeiro de 1834), cavaleiro da Ordem de Cristo e primeiro barão de Alagoa (decreto de 22 de Dezembro de 1841).

Bibliografia 
 Nobreza de Portugal e do Brasil - 3 vols, Direcção de Afonso Eduardo Martins Zuquete Editorial Enciclopédia, 2ª Edição, Lisboa, 1989.

Açorianos
História dos Açores
Baronatos de Portugal
Morgados de Portugal